Taşkent (district), een Turks district in de provincie Konya
 Taşkent (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Taşkent